Harry van Raaij (1936-2020), voormalig voorzitter voetbalclub PSV
Fred van Raaij (1944), hoogleraar psychologie
Erik van Raaij (1971), hoogleraar inkoopmanagement in de zorg
Jim Janssen van Raaij (1932-2010), was Nederlands politicus
Jozef van Raaij (1898-1974), was Nederlands kunstenaar